Hugh O’Neill (botanik)
 Hugh O’Neill (hrabia)
 Hugh O’Neill (1. baron Rathcavan)
 Hugh O’Neill (3. baron Rathcavan)